El Lago de Los Cisnes puede referirse a:
 Lago de Los Cisnes, un lago al norte de Porvenir, en la Región de Magallanes, Chile;
 Lago de los cisnes, un famoso ballet de Piotr Ilich Chaikovski;
 El lago de los cisnes (Bourne), un ballet de Bourne;

Véase también 

 Lago del Cisne, en Chubut, Argentina;